Ostrov (Pskovska oblast, Rusija), grad u Pskovskoj oblasti u Rusiji
 Ostrov (Sobrance, Slovačka), općina u Okrugu Sobrance u Slovačkoj